Pisum és un gènere de plantes amb flors de la família de les fabàcies. L'espècie d'aquest gènere més coneguda és el pèsol (Pisum sativum). Són espècies originàries de sud-oest d'Àsia i nord-est d'Àfrica. Conté d'una a cinc espècies segons la interprtació taxonòmica que s'adopti; La base de dades de lleguminoses Internacional (ILDIS) accepa tres espècies, una d'elles amb dues subespècies :
 Pisum abyssinicum (syn P. sativum subsp. abyssinicum)
 Pisum fulvum
 Pisum sativum - Pèsol
Pisum sativum subsp. elatius (syn. P. elatius, P. syriacum)
Pisum sativum subsp. sativum

Pisum sativum (el pèsol comú), està domesticat i és un conreu principal. La subespècie silvestres s'anomena P. sativum ssp elatius i la cultivada P. sativum ssp sativum 

Les espècies de Pisum es fan servir com aliment per diverses larves de lepidòpters incloent-hi Bucculatrix pyrivorella, i la papallona de la col, Hypercompe indecisa.

La flor de Pisum sativum té 5 sèpals (fusionats), 5 pètals, 10 anteres (9 de fusionades i una de lliure) i dos carpels fusionats.

Als Països Catalans l'única espècie de Pisum autòctona és el pèsol Pisum sativum ssp elatius. La distinció entre les dues subespècies és insegura. Únicament s'ha trobat la subespècie elatius a diversos punts de Catalunya i a la Serra de Llevant de Mallorca, no pas al País Valencià.

Notes 

Fabeae